Angola – państwo w południowo-zachodniej Afryce

Miejscowości w USA:
 Angola – miasto w USA, w stanie Indiana, w hrabstwie Steuben
 Angola – wieś w USA, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie

Angola - jedno z nefickich miast ukazanych w Księdze Mormona